|-
| 12701 Chénier || 1990 GE || 15 aprilie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12702 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12703 ||  || 23 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 12704 Tupolev ||  || 24 septembrie 1990 ||  || L. V. Zhuravleva, 
|-
| 12705 || 1990 TJ || 12 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 12706 - ||  || 15 octombrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 12707 - || 1990 UK || 20 octombrie 1990 ||  || T. Urata
|-
| 12708 Van Straten ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12709 Bergen op Zoom ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12710 Breda ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12711 Tukmit || 1991 BB || 19 ianuarie 1991 || Palomar || 
|-
| 12712 ||  || 12 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 12713 ||  || 22 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
|  ||  || 15 aprilie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 12715 Godin ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12716 Delft ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12717 || 1991 HK || 16 aprilie 1991 ||  || 
|-
| 12718 Le Gentil ||  || 6 iunie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12719 Pingré ||  || 6 iunie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12720 ||  || 6 iulie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 12721 - || 1991 PB || 3 august 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 12722 Petrarca ||  || 10 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12723 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 12724 ||  || 6 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 12725 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 12726 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 12727 Cavendish ||  || 14 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12728 ||  || 10 septembrie 1991 ||  || 
|-
| 12729 Berger ||  || 13 septembrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 12730 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 12731 ||  || 10 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 12732 || 1991 TN || 1 octombrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 12733 - ||  || 13 octombrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 12734 Haruna ||  || 29 octombrie 1991 ||  || , 
|-
| 12735 - ||  || 4 noiembrie 1991 ||  || , 
|-
| 12736 - ||  || 13 noiembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 12737 - ||  || 10 noiembrie 1991 || Kiyosato || S. Otomo
|-
| 12738 Satoshimiki || 1992 AL || 4 ianuarie 1992 ||  || , 
|-
| 12739 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 12740 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 12741 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 12742 Delisle ||  || 26 iulie 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 12743 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 12744 || 1992 SQ || 26 septembrie 1992 ||  || 
|-
| 12745 - ||  || 21 octombrie 1992 || Kani || , 
|-
| 12746 Yumeginga ||  || 16 noiembrie 1992 ||  || , 
|-
| 12747 Michageffert ||  || 18 decembrie 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 12748 ||  || 30 ianuarie 1993 ||  || , T. Urata
|-
| 12749 - || 1993 CB || 2 februarie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 12750 Berthollet ||  || 18 februarie 1993 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 12751 Kamihayashi || 1993 EU || 15 martie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 12752 Kvarnis ||  || 19 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 12753 Povenmire || 1993 HE || 18 aprilie 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 12754 ||  || 15 iunie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 12755 Balmer ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12756 - ||  || 19 august 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 12757 ||  || 14 septembrie 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 12758 Kabudari ||  || 22 septembrie 1993 ||  || 
|-
| 12759 Joule ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12760 Maxwell ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12761 Pauwels ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12762 Nadiavittor ||  || 26 octombrie 1993 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 12763 - ||  || 19 octombrie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 12764 ||  || 11 noiembrie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 12765 ||  || 11 noiembrie 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 12766 Paschen ||  || 9 noiembrie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 12767 - || 1994 AS || 4 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12768 - ||  || 10 martie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12769 Kandakurenai || 1994 FF || 18 martie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 12770 - || 1994 GF || 3 aprilie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12771 Kimshin ||  || 5 aprilie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 12772 - ||  || 14 aprilie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12773 Lyman ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12774 Pfund ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12775 Brackett ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12776 Reynolds ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12777 Manuel ||  || 27 august 1994 || Pleiade || Pleiade
|-
| 12778 - ||  || 4 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12779 - ||  || 28 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12780 Salamony ||  || 9 februarie 1995 ||  || 
|-
| 12781 - ||  || 12 martie 1995 ||  || 
|-
| 12782 Mauersberger ||  || 5 martie 1995 ||  || F. Börngen
|-
| 12783 - || 1995 GV || 7 aprilie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12784 - ||  || 31 august 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12785 - || 1995 ST || 19 septembrie 1995 || Church Stretton || 
|-
| 12786 - || 1995 SU || 19 septembrie 1995 || Church Stretton || S. P. Laurie
|-
| 12787 Abetadashi ||  || 20 septembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 12788 Shigeno ||  || 22 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 12789 Salvadoraguirre || 1995 TX || 14 octombrie 1995 || Kitt Peak || 
|-
| 12790 Cernan ||  || 24 octombrie 1995 || Kleť || Kleť
|-
| 12791 - ||  || 20 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12792 - ||  || 27 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12793 - ||  || 30 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 12794 - || 1995 VL || 2 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12795 ||  || 11 noiembrie 1995 ||  || 
|-
| 12796 Kamenrider || 1995 WF || 16 noiembrie 1995 ||  || 
|-
| 12797 - ||  || 20 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12798 - ||  || 24 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12799 von Suttner ||  || 26 noiembrie 1995 || Kleť || Kleť
|-
| 12800 Oobayashiarata ||  || 27 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-